No Label 2 — мікстейп американського реп-гурту Migos, виданий 25 лютого 2014 р. Є сиквелом до No Label (2012). Наразі реліз має платиновий статус на DatPiff (за критеріями сайту), його безкоштовно завантажили понад 448 тис. разів.

Список пісень 
 «No Label 2 Intro» (прод.: DJ Plugg)
 «Copy Me» (прод.: Murda Beatz)
 «Contraband» (прод.: Zaytoven)
 «Add It Up» (прод.: Zaytoven)
 «Peekaboo» (прод.: Metro Boomin, Zaytoven)
 «Antidope» (прод.: Zaytoven)
 «Migo Dreams» (з участю Meek Mill; прод.: Zaytoven)
 «Kidding Me» (прод.: Mack Boy)
 «M&Ms» (прод.: Phenom Da Don)
 «Fight Night» (прод.: Stack Boy Twan)
 «Handsome and Wealthy» (прод.: Cheese)
 «Birds» (прод.: Stack Boy Twan)
 «YRH» (з участю Rich Homie Quan; прод.: Metro Boomin, TM88)
 «No Fuckin Wit» (прод.: DJ Plugg)
 «Freak No More» (прод.: Honorable C Note)
 «Hot Boy» (прод.: Breezy)
 «Body Parts» (з участю Machine Gun Kelly) (прод.: Murda Beatz)
 «Ounces» (прод.: Metro Boomin, Zaytoven)
 «Emmit Smith» (прод.: Murda Beatz)
 «Built Like Me» (прод.: Zaytoven)
 «First 48» (прод.: Mack Boy)
 «Payola» (прод.: Cheese)
 «Where Were You» (прод.: Phenom da Don)
 «Just Wait on It» (прод.: Zaytoven)
 «Young Rich Niggas» (прод.: Cassius)

Посилання 

Альбоми Migos